Ви́йтанен () — финская фамилия. Известные носители:

 Вийтанен, Арво (1924—2009) — финский лыжник, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.
 Вийтанен, Пиа (род. 1967) — финский политик, член Парламента от Социал-демократической партии Финляндии.